! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 119001–119100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 119101–119200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 119201–119300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 119301–119400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 119401–119500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 119501–119600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 119601–119700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 119701–119800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 119801–119900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 119901–120000 [ editare]

Lista planetelor minore (119001-120000)